San Juan kan syfta på:

 San Juan – spanska för helgonet Sankt Johannes.
 San Juan – korta betydelsen för San Juan Bautista, se  Johannes döparen
 San Juan (öl) – ett öl bryggt i Pucallpa.
 San Juan (spel) – kortspel för två till fyra personer av Andreas Seyfarth
 San Juan-festivalen – firas i Moyobamba

Geografi

Argentina 

 San Juan (provins), 
 San Juan, Argentina, provinshuvudstad,

Colombia 

 San Juan Nepomuceno (ort i Colombia, Bolívar, lat 9,95, long -75,08), 
 San Juan de Urabá (ort), Antioquia, 
 San Juan de Arama (kommun), Meta, 
 San Juan de Arama (ort), Meta, 
 San Juan del Cesar (kommun), La Guajira, 
 San Juan del Cesar (ort), La Guajira,

Costa Rica 

 San Juan, Alajuela, 
 San Juan, San José,

Dominikanska republiken 

 San Juan de la Maguana (kommun), 
 San Juan de la Maguana (provinshuvudstad), 
 San Juan (provins i Dominikanska republiken),

Filippinerna 

 San Juan (Metro Manila), ort,

Guatemala 

 Municipio de San Juan La Laguna, kommun i Departamento de Sololá
 San Juan La Laguna, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de San Juan Bautista, kommun i Departamento de Suchitepéquez
 San Juan Bautista (kommunhuvudort), Departamento de Suchitepéquez,

Honduras 

 San Juan Pueblo, Honduras, Atlántida, 
 San Juan (kommun), Departamento de Intibucá, 
 San Juan (kommun), Departamento de La Paz,

Mexiko 

 San Juan Toavela, ort, Oaxaca, San Juan Petlapa, 
 San Juan Tizahuapan, ort, Hidalgo, Epazoyucan, 
 Teotihuacán de Arista, ort, Morelos, 
 San Juan Juquila, ort, Oaxaca, San Juan Juquila Mixes, 
 San Juan Guichicovi (ort), Oaxaca, 
 San Juan Guelavía (ort), Oaxaca, 
 San Juan de Ulúa (ö), Veracruz, 
 San Juan del Estado (ort), Oaxaca, 
 San Juan de las Huertas, ort, Delstaten Mexiko, Zinacantepec, 
 San Juan Cuautla, ort, Puebla, Coyomeapan, 
 San Juan Copala, ort, Oaxaca, Santiago Juxtlahuaca, 
 San Juan la Ciénega, ort, Oaxaca, San Juan Cieneguilla, 
 San Juan Atepec (ort), Oaxaca, 
 El Bosque, El Bosque, 
 San Juan, Nuevo León, Cadereyta Jiménez, 
 San Juan Totolac, ort, Tlaxcala, 
 Tierranueva, ort, San Luis Potosí, Tierra Nueva, 
 San Juan de Michis, ort, Durango, Súchil, 
 San Juan de Atotonilco, ort, Chihuahua, Balleza, 
 San Juan Cosalá, ort, Jalisco, Jocotepec, 
 San Juan, Sinaloa, 
 San Juan, Jalisco, 
 San Juan, Veracruz, 
 San Juan, Zumpahuacán, 
 San Juan, Ocampo, 
 San Juan, Huazalingo, 
 San Juan, Candelaria, 
 San Juan, Acaxochitlán, 
 San Juan, Temascaltepec, 
 San Juan, Zacualpan, 
 San Juan, San Luis Potosí, 
 San Juan, Palizada, 
 San Juan, Chicomuselo, 
 San Juan, Pueblo Nuevo, 
 San Juan, Santa María Chilchotla, 
 San Juan, Salamanca, 
 San Juan, San Miguel de Allende, 
 San Juan de Ulúa, Veracruz, ort, Las Choapas,

Se även
 San Juan Chamula, Chiapas
 San Juan del Río

Nicaragua 

 San Juan del Río Coco, ort, Madriz, 
 San Juan de Oriente, ort, Masaya, 
 San Juan del Sur, ort, Rivas,

Puerto Rico 

 San Juan, Puerto Rico, kommun,

Spanien 

 San Juan del Puerto (kommun), kommun i Provincia de Huelva
 San Juan del Puerto (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Sant Joan de Labritja (kommun), kommun i Illes Balears
 Sant Joan de Labritja (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Touro (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Poio (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Moeche (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Meaño (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Coles (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Amandi (ort), Asturien, Province of Asturias, 
 Sant Joan d'Alacant (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 San Juan de Alicante (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante,

Se även 
 Saint-Jean (olika betydelser)
 São João flera betydelser